Карлос Алберто Золин Фильо (; 27 ноября 1921, Порту-Алегри, штат Риу-Гранди ду Сул — 30 октября 2001, Порту-Алегри, штат Риу-Гранди ду Сул), более известен под именем Карлитос () — бразильский футболист, левый нападающий. Лучший бомбардир за всю историю одного из сильнейших клубов Бразилии — «Интернасьонала».

Биография 
Вместе с Тезоуриньей и Аданзиньо Карлитос составлял знаменитую тройку нападения «Интера» в 1940-е годы, называемого «Каток» (. Всю свою карьеру игрока с 1938 по 1951 год он провёл в одном клубе — «Интернасьонале», за который забил 326 голов. В 62 матчах против главного соперника «Интера», «Гремио» (классико Гре-Нал), Карлитос забил 42 мяча (в юбилейном издании Placar указано, что он забил 45 голов), что является рекордным показателем в истории противостяния двух клубов по сей день.

Карлос Алберто Золин Фильо занимает шестое место в истории бразильского футбола по количеству голов, забитых за один клуб. По этому показателю он уступает только Пеле («Сантос», 1091 гол), Роберто Динамиту («Васко да Гама», 617 голов), Зико («Фламенго», 502 гола), Пепе («Сантос», 405 голов) и Коутиньо («Сантос», 370 голов).

Карлитос — 10-кратный чемпион Лиги Гаушу, в том числе 8 раз подряд (1940—1948, 1950 и 1951). Он умер в возрасте 79 лет.

Достижения 
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (10): 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951
 Чемпион города Порту-Алегри (10): 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «Интера»
 Биография, автор Маркос Жуниор
 Статья на futebolarj.blogspot.com
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Интернасьонал»